Conan el Bàrbar, personatge de ficció creat per Robert E. Howard
 Conan the Barbarian (còmics), col·lecció de còmics publicats per Marvel Comics i Dark Horse
 Conan el Bàrbar (pel·lícula de 1982), protagonitzada per Arnold Schwarzenegger
 Conan the Barbarian (pel·lícula de 2011), protagonitzada per Jason Momoa